Morgi bezeichnet Dörfer in Polen:
 Morgi (Dobroń), ein Dorf der Gmina Dobroń in der Woiwodschaft Łódź
 Morgi (Kruszwica), ein Dorf der Gmina Kruszwica im Powiat Inowrocławski der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Morgi (Nasielsk), ein Dorf der Gmina Nasielsk im Powiat Nowodworski der Woiwodschaft Masowien
 Morgi (Nowe), ein Dorf der Gmina Nowe im Powiat Świecki der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Morgi (Przerośl), ein Dorf der Gmina Przerośl im Powiat Suwalski der Woiwodschaft Podlachien
 Morgi (Rozogi), ein Dorf der Gmina Rozogi in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Morgi (Suchowola), ein Dorf der Gmina Suchowola im Powiat Sokólski der Woiwodschaft Podlachien
 Morgi (Wiskitki), ein Dorf der Gmina Wiskitki im Powiat Żyrardowski in der polnischen Woiwodschaft Masowien